Ordet kost har flere betydninger:

Kost (redskab) om rengøringsværktøjet.
Kost (ernæring) om fødeindtagelse over en længere periode.
 "Kost" benyttes også som et nedsættende ord om en kvinde